Als Radrennen werden bezeichnet:
 die Disziplinen des Straßenradsports
 die Disziplinen des Bahnradsports
 die Mountainbikerennen
 der BMX-Rennsport
 der Cyclocross
 das Gravelrennen